

Transportes 
Transporte tubular — instalação física fixa para transporte de líquidos
Oleoduto — transporte tubular de petróleo
Gasoduto — transporte tubular de gases

Informática 
Pipeline (hardware) — técnica usada em processadores
Canalização (software)
Encadeamento (Unix)

Outros usos 
Gestão da cadeia logística — também chamado pipeline logístico
Banzai Pipeline —  zona de surfe no Havaí
Pipeline (canção) — da banda The Chantays, que fez sucesso ao ser regravada por Dick Dale e Stevie Ray Vaughan